Vosteen steht für:
 Vosteen (Dreirad), 1935–1939 gebautes deutsches Lastendreirad
 Karl-Heinz Vosteen (1925–2009), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer